Jean Perrin peut désigner :
 Jean Perrin (1870-1942), physicien français ;
 Jean Perrin (1920-1989), musicien, compositeur et bellettrien vaudois ;
 Jean Perrin (1910-2008), poète français.